

Місця 
Буксгевден — стара назва німецького села Бексгефеде (Нижня Саксонія).

Особи 
Буксгевдени — німецький шляхетський рід з Буксгевдена.
Альберт фон Буксгевден (1165–1229) — ризький єпископ.
Герман фон Буксгевден — дерптський єпископ.
Фрідріх-Вільгельм фон Буксгевден (1750–1811) — російський генерал